Lublin steht für: 
 Lublin, eine Stadt in Ostpolen
 Woiwodschaft Lublin, eine Woiwodschaft in Ostpolen 
 Woiwodschaft Lublin (1975–1998), eine historische Woiwodschaft in Ostpolen
 Generalgouvernement Lublin, ein Gebiet während des Ersten Weltkrieges
 Erzbistum Lublin, ein Erzbistum
 Lublin (Krater), ein Krater auf dem Asteroiden (253) Mathilde
 mehrere Flugzeugtypen des polnischen Herstellers LWS, siehe Lublin R-XIII

Lublin ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Lublin (1895–1956), deutscher Arzt und Diabetologe
 Biernat z Lublina (um 1465–nach 1529), polnischer Dichter, Fabelschreiber und Arzt
 Jan z Lublina (um 1490–um 1550), polnischer Organist, Chorleiter und Komponist
 Lea Lublin (1929–1999), Künstlerin
 Meir Lublin (1558–1616), polnischer Rabbiner, Talmudist und Posek
sowie
 Adam aus Lublin, polnischer Maler in Krakau

Siehe auch:
 KZ Lublin (auch KZ Majdanek), ein Konzentrationslager während des Zweiten Weltkriegs
 Ghetto Lublin, ein Ghetto während des Zweiten Weltkriegs
 Union von Lublin, Begründung der polnisch-litauischen Adelsrepublik 1569
 TVP Lublin, ein Programmfenster für die Woiwodschaft Lublin
 Motor Lublin, ein Sportverein
 Fabryka Samochodów Ciężarowych (FSC Lublin), ein polnischer Hersteller von Nutzfahrzeugen